«Шанс» — радянський художній фільм 1984 року.
 «Шанс» — американський телесеріал 2016—2017 років.
 Шанс — калуська регіональна радіостанція інформаційно-розважального формату.

Див. також